Mark Davies (1959-) – brytyjski biskup rzymskokatolicki
 Mark Davies (1962-) – biskup Kościoła Anglii
 Mark Davies (1988-) – angielski piłkarz